Rudolf Bruchli ist der Name folgender Personen:

 Rudolf Bruchli († 1428) (vor 1414–1428), Schultheiss von Winterthur
 Rudolf Bruchli († 1493) (vor 1430–1493), Schultheiss von Winterthur